Lliga portuguesa d'hoquei patins masculina
 Lliga portuguesa d'hoquei patins femenina